Der Begriff Punktoperator bezeichnet

 eine Klasse von Bildverarbeitungsoperationen in der digitalen Bildverarbeitung, siehe Punktoperator (Bildverarbeitung)
 einen Zugriffsoperator in einigen Programmiersprachen, siehe Punktoperator (Programmiersprachen)
 in HTML das benannte, mathematische Symbol „⋅“, das durch &sdot; erzeugt wird